Lapworthella puttapensis är en ringmaskart som beskrevs av Conway Morris, Bengtson in Bengtson, Conway Morris, Cooper, Jell och Runnegar 1990. Lapworthella puttapensis ingår i släktet Lapworthella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
puttapensis